66-й чемпионат Армении по шахматам - чемпионат 11-ой категории ФИДЕ, прошедший с 16 апреля по 25 мая 2006 года в Ереване.

Его выиграл Арташес Минасян, обогнав по очкам Армана Пашикяна.

Таблица 
Источник:

Примечания 

Чемпионаты Армении по шахматам
2006 год в шахматах
Апрель 2006 года
Май 2006 года
Спорт в Армении в 2006 году
Спортивные соревнования в Ереване